Брестница — название населённых пунктов.

Болгария 
 Брестница — село в Добричской области, входит в общину Тервел.
 Брестница — село в Ловечской области, входит в общину Ябланица.

См. также